Teigan Zahn (né le  à Bethune, dans la province de la Saskatchewan au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2005-2006 || Blades de Saskatoon || LHOu ||1 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2006-2007 || Blades de Saskatoon || LHOu ||39 ||0 ||3 ||3 ||68 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Blades de Saskatoon || LHOu ||69 ||4 ||15 ||19 ||104 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|2008-2009 || Blades de Saskatoon || LHOu ||62 ||5 ||11 ||16 ||160 ||7 ||1 ||2 ||3 ||12 
|-
|2009-2010 || Blades de Saskatoon || LHOu ||44 ||0 ||3 ||3 ||84 ||10 ||0 ||2 ||2 ||8 
|-
| 2010-2011 || Blades de Saskatoon || LHOu ||72 || 3 || 21 || 24 || 133 || 10 || 0 || 3 || 3 || 10
|-
| 2011-2012 || Dinos de Calgary || SIC || 27 || 3 || 12 || 15 || 75 || 8 || 0 || 3 || 3 || 6
|-
| 2012-2013 || Barons d'Oklahoma City || LAH || 5 || 0 || 1 || 1 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Thunder de Stockton || ECHL || 34 || 5 || 8 || 13 || 58 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Admirals de Norfolk || LAH || 8 || 0 || 1 || 1 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Grizzlies de l'Utah || ECHL || 48 || 7 || 11 || 18 || 146 || 5 || 1 || 0 || 1 || 12
|-
| 2014-2015 || Eagles du Colorado || ECHL || 70 || 3 || 17 || 20 || 298 || 7 || 1 || 0 || 1 || 6
|-
| 2015-2016 || Eagles du Colorado || ECHL || 57 || 4 || 7 || 11 || 169 || 6 || 0 || 2 || 2 || 10
|-
| 2016-2017 || Eagles du Colorado || ECHL || 68  || 3 || 10 || 13 || 219 || 20 || 0 || 5 || 5 || 16
|-
| 2017-2018 || Eagles du Colorado || ECHL || 62 || 3 || 8 || 11 || 185 || 5 || 0 || 1 || 1 || 6
|-
| 2018-2019 || Grizzlies de l'Utah || ECHL || 72 || 4 || 9 || 13 || 229 || 5 || 0 || 0 || 0 || 9
|-
| 2019-2020 || Grizzlies de l'Utah || ECHL ||24 ||0 ||1 ||1 ||59 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Grizzlies de l'Utah || ECHL ||44 ||1 ||3 ||4 ||86 ||- ||- ||- ||- ||-

Trophées et distinctions

ECHL 

 Il remporte la Coupe Kelly avec les Eagles du Colorado en 2016-2017 et en 2017-2018.

Notes et références 

Naissance en avril 1990
Naissance en Saskatchewan
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago
Choix de repêchage du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Blades de Saskatoon
Joueur des Barons d'Oklahoma City
Joueur du Thunder de Stockton
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur des Grizzlies de l'Utah (ECHL)
Joueur des Eagles du Colorado (ECHL)